Smejkal bzw. Šmejkal ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Šmejkal (* 1970), tschechischer Fußballspieler
 Ingrid Smejkal (1941–2017), österreichische Politikerin
 Jan Smejkal (* 1946), tschechischer Schachspieler
 Jan Šmejkal (* 1948), tschechischer Maler
 Michal Smejkal (* 1986), tschechischer Fußballspieler
 Pauline Smejkal (* 1917), österreichische Widerstandskämpferin
 Rudolf Šmejkal (1915–1972), tschechoslowakischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Smekal